Никола́й Степа́нович Аве́рин ( — 27 июля 1944) — советский воин самоходной артиллерии в Великой Отечественной войне, Герой Советского Союза (24.03.1945, посмертно). Красноармеец.

Биография 
Родился 25 июля 1908 года в деревне Аверино (ныне не существует) на территории современного Вытегорского района Вологодской области в семье крестьянина. Русский.

Окончил начальную школу в деревне Макачёво. Начал трудовую деятельность в колхозе «Аверинец» вальщиком леса. В 1934 году пришёл на службу в органы милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР: милиционер, участковый уполномоченный, начальник оперативного пункта милиции на станции Тихвин Северной железной дороги.

После начала Великой Отечественной войны в 1941 году Вытегорским военкоматом призван в ряды Красной Армии. Окончил курсы наводчиков. Член ВКП(б).

С 1942 года — на фронте Великой Отечественной войны. Воевал на Северо-Западном, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах.  

Наводчик орудия СУ-76 1510-го самоходного артиллерийского полка 3-го гвардейского механизированного корпуса 1-го Прибалтийского фронта красноармеец Аверин особо отличился в Белорусской стратегической наступательной операции, в ходе которой участвовал в Витебско-Оршанской и Вильнюсской фронтовых операциях. В бою за населённый пункт Кайряй  26 июля 1944 года он уничтожил 2 противотанковых орудия, 8 пулемётов и много гитлеровцев. При освобождении города Шяуляй 27 июля 1944 года уничтожил танк, 2 штурмовых и 6 противотанковых орудий. Погиб в этом бою.

Похоронен в Шауляе.

Награды 
 Герой Советского Союза (24.03.1945, посмертно)
 Орден Ленина (24.03.1945, посмертно)
 Орден Красной Звезды (14.07.1944)

Память 

 На родине Героя установлен бюст, а на здании сельсовета мемориальная доска.
 Его именем названа улица в городе Вытегра Вологодской области.
 Похоронен в городе , где Герою установлен памятник, который был снесён в начале 1990-х годов.

Примечания

Источники 
 
 Вологжане — Герои Советского Союза. 2-е изд. — Вологда, 1970. — С.30-31.

Ссылки 
 
 Аверин Н.С. Сайт Вологодской областной библиотеки им. И.В. Бабушкина
 ВОЛОГЖАНЕ — Герои СССР
 Вологодские милиционеры, участники Великой Отечественной войны — Герои Советского Союза
 К 65-летию Победы, фотография Аверина 1941 года
 Биография на сайте «Бессмертный полк»
 Аверин Н. С. в Книге памяти Северо-Западного федерального округа

Милиционеры СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Члены КПСС